Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
 Olimpiada Wiedzy Ekologicznej